Гунарош (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 1441 житель (по переписи населения 1991 года — 1531 житель).

Демография 
В селе Гунарош, по переписи 2002 года проживали 1153 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 41,3 лет (39,9 года у мужчин и 42,6 года у женщин). В селе есть 582 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,48.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 Maplandia
 Letnjikovac Engelman, Gunaros

Населённые пункты Воеводины